Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1961 si disputò dal 14 al 25 marzo 1961. Si trattò della 23ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Cincinnati Bearcats allenati da Ed Jucker, al primo successo della loro storia. Jerry Lucas degli Ohio State Buckeyes venne confermato Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 24, suddivise in quattro Regioni: East (7), Mideast (6), Midwest (5), West (6)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Risultati

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore: Ed Jucker
Vice-allenatore: Tay Baker

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1961
Campionato di pallacanestro NCAA Division I